Văratec se poate referi la:

 Localități în România
 Văratec, comună în județul Neamț
 Văratec, comună în județul Suceava
 Mânăstiri în România
 Văratec, Mânăstire în județul Neamț
 Localități în Republica Moldova
 Văratic, centru de comună în raionul Ialoveni
 Văratec, localitate din raionul Râșcani